Cassius (Foals)

Cassius Clay, de geboortenaam van Muhammad Ali.
Cassius (band), een Franse band.
De gens Cassia, een van de oudste gentes in het Romeinse Rijk.
Cassius Dio
Cassius Chaerea
Gaius Cassius Longinus (tirannendoder)
Spurius Cassius Vecellinus
Cassius (heilige)